

Жінки 
 Стукалова Дарина Сергіївна (* 1994) — російська плавчиня-паралімпійка.
 Стукалова Тетяна Сергіївна (* 1975) — білоруська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 року.

Чоловіки 
 Стукалов Анатолій Андрійович (* 1991) — російський та казахстанський футболіст українського походження, захисник.
 Стукалов Борис Олексійович (* 1953) — радянський футболіст, півзахисник, російський футбольний тренер.
 Стукалов Василь Єгорович (1926—1990) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Стукалов Віктор Олександрович (1924—1981) — директор Пензенського заводу обчислювальних електронних машин, лавреат Державної премії СРСР.
 Стукалов Дмитро Павлович (* 1951) — радянський легкоатлет. Призер Чемпіонатів Європи та Універсіад.
 Стукалов Костянтин Матвійович (1926—2010) — бригадир шахтоуправління, Герой Соціалістичної Праці.
 Стукалов Олег Костянтинович (* 1940) — український архітектор, художник, монументаліст, автор книг з архітектури.
Російські прізвища